Ивашков — многозначное имя собственное.

Фамилия 
Имеет женскую форму Ивашкова. Может также выступать в роли топонима.
 Ивашков, Александр Анатольевич (в монашестве Никон; род. 1957) — игумен Русской православной церкви, наместник Свято-Успенской Саровской пустыни.
 Ивашков, Владимир Михайлович (1925—2017) — советский футболист, футбольный тренер, судья.
 Ивашков, Артём Андреевич
(2007-н.в) - украинский писатель, драматург, поэт.

Населённый пункт 
 Ивашков — село, относится к Кодымскому району Одесской области Украины.

См. также 
 Ивашкова (значения)